

События 
 Италийский поход Константа II
 Констант II распорядился убить брата Феодосия. Весна — Констант покинул город Константинополь и переселился в Сиракузы.
 Власть над тогонцами и тангутами переходит к Тибету.
 Битва при реке Пэккан. Японцы разбиты и изгнаны из Пэкче. Но Пэкче прекращает своё существование, и его земли отходят к Китаю.
 Беневенто был осаждён византийским императором Константом II.

Родились 
 Наср ибн Сайяр — арабский генерал и последний Омейядский губернатор Хорасана.
 Принц Оцу — японский поэт и сын императора Тэмму.

Скончались 
 12 ноября — Куниберт, десятый епископ Кёльна.
 Абдуллах ибн Салам — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Атто (герцог Сполето).
 Гартнарт IV — король пиктов.
 Гуайре Айдне — король Коннахта.

См. также